Wistow (Cambridgeshire)
 Wistow (Leicestershire)
 Wistow (North Yorkshire)
 Wistow (Australië)